Grazie di tutto (Now/Then), romanzo del 1965 di John Brunner
 Grazie di tutto, film del 1998 diretto da Luca Manfredi
 Grazie di tutto, album del 1999 degli Skruigners